Indonesië
 Sanankulon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sanankulon (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java